Ви́тебский переу́лок  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Витебский переулок — улица в Липецке (Заречье).
 Витебский переулок — улица в Смоленске.
 Витебский переулок — улица в Томске.

См. также 
 Витебская улица
 Витебский проспект (значения)